Shoten steht für:

 Akita Shoten, japanischer Verlag von 1948
 Kadokawa Shoten, japanischer Verlag von 1945

Siehe auch:
 Schoten
 Schotten